Indonesië
 Panggarangan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Panggarangan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam